„Maximum All Saints“ е live албум на британската поп група Ол Сейнтс.

Списък с песните 
 „Introduction“
 „Setting the Scene“
 „Shaznay“
 „Melanie“
 „Nic“
 „Nat“
 „All Saints Mark 1“
 „Two Becomes Four“
 „The Image“
 „They Know Where It's At“
 „Saints...Or Sinners?“
 „Public Proberty“
 „What's Next“

Албуми на Ол Сейнтс
Музикални албуми от 1999 година